Aspidothelium är ett släkte av lavar. Aspidothelium ingår i familjen Aspidotheliaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Aspidothelium